Cheiromycina är ett släkte av lavar. Cheiromycina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cheiromycina